Сарепта — стародавнє місто у Фінікії, територія сучасного Лівану
 Сарепта — село, Абайський район, Карагандинська область, Казахстан